Iê Iê Iê pode se referir à:

 Iê-iê-iê, denominação do rock'n'roll brasileiro da década de 1960.

 Outros
 Iê Iê Iê (álbum de Kid Abelha), álbum de Kid Abelha, em 1993
 Iê Iê Iê (álbum de Arnaldo Antunes), álbum de Arnaldo Antunes, em 2009

Desambiguação